Ichilo bezeichnet:
eine Provinz in Bolivien, siehe Provinz Ichilo
eine Ortschaft in der bolivianischen Provinz Ichilo, siehe Ichilo (Bolivien)
einen Fluss in Bolivien, siehe Río Ichilo